István Mészáros ist der Name folgender Personen:

* István Mészáros (Fußballspieler) (1899–??), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 István Mészáros (Philosoph) (1930–2017), ungarischer Philosoph
 István Mészáros (Kanute), ungarischer Kanute 
 István Mészáros (Gewichtheber) (* 1967), ungarischer Gewichtheber